G.Cunn. kan som auktorsförkortning betyda:

 G.H. Cunningham
 Gordon Herriot Cunningham

Robotskapade auktorsförkortningar